Danmark eller Denmark kan henvise til flere artikler:

 Geografiske navne
 Danmark – et land i Nordeuropa
 Kongeriget Danmark – konstitutionelt monarki, der omfatter Danmark, Færøerne og Grønland
 Danmark-Norge – det dansk-norske tvillingerige 1536-1814
 Danmarksstrædet – er farvandet mellem Island og Grønland
 Danmark (ø) – en lille norsk ø ved Oslo
 Danmark (Uppland) – lille svensk by
 Stora Danmark - lille ø i Sverige
 Danmarks kyrka - kirke i Uppsala

 Virksomheder
 Det gjensidige Forsikringsselskab "Danmark" – et tidligere gensidigt forsikringsselskab
 Kaffesurrogatfabriken Danmark – en tidligere kaffeerstatningsfabrik
 Porcelænsfabriken Danmark – en tidligere porcelænsfabrik
 Sygeforsikringen "danmark" – et sygeforsikringsselskab

 Skibe
 Skoleskibet Danmark – et skoleskib
 Panserfregatten Danmark – et krigsskib
 Se også Danmark (skib)

 Byer
 Denmark, Kansas – en by i Kansas, USA
 Denmark, New York – en by i delstaten New York, USA
 Denmark, Maine – en by i Maine, USA
 Denmark, South Carolina – en by i South Carolina, USA
 Denmark, Iowa - en by i Lee County i det sydvestlige hjørne af Iowa.
 Denmark (vestlige australien) - by syd for Perth.

 Andet
 2117 Danmark – eller "2117 Danmark (1978 AC)" er en småplanet i Asteroidebæltet
 Denmark River – flod i Australien. Opkaldt efter Dr Alexander Denmark.
 Denmark Dam
 Danmark (Shu-bi-dua-sang) – dansk popsang fra 1978 af og med Shu-bi-dua
 Danmark (dokumentarfilm fra 2012) – dansk dokumentarfilm fra 2012 af Christian Haahr Jensen
 Danmark (dokumentarfilm fra 1948) – dansk dokumentarfilm fra 1948 af Preben Frank
 Danmark (film fra 2017) – dansk ungdomsfilm fra 2017 instrueret af Kasper Rune Larsen.
 Danmark (Suspekt & Folkeklubben) – dansk sang af Suspekt og Folkeklubben

Se også 
 Danmarks - produktnavn på kaffeerstatning